Josef Feuerstein ist der Name folgender Personen:

* Josef Feuerstein (Komponist) (1832–1903), österreichischer Komponist 
 Josef Feuerstein (Politiker) (1912–2005), österreichischer Politiker (ÖVP), Vorarlberger Landtagsabgeordneter
 Josef Andreas Feuerstein (1891–1969), österreichischer Politiker (ÖVP), Vorarlberger Landtagsabgeordneter